Черниговец — житель города Чернигов

Персоналии 
 Черниговец, Яков Степанович — (XVII век) полковник Балаклейского слободского казачьего полка, казачий атаман, основатель (осадчий) нескольких городов на территории современной Харьковской области.
 Черниговец (Вишневский, Фёдор Владимирович) — поэт, переводчик и рецензент; генерал-майор.
  — украинский любитель-бандурист, репрессированный в 1937 году за участие в контрреволюционной организации

Предприятия 
 Черниговец — угольный разрез в Кемеровском районе Кемеровской области